José Bosingwa da Silva (n. 24 august 1982) este un fotbalist portughez care joacă pe postul de fundaș.

Palmares

Club
Porto
UEFA Champions League: 2003–04
Primeira Liga: 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08
Taça de Portugal: 2005–06
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2006

Chelsea
UEFA Champions League: 2011–12
Premier League: 2009–10
FA Cup: 2008–09, 2009–10, 2011–12
FA Community Shield: 2009

Individual
UEFA Euro 2008: Team of the tournament

Statistici carieră

Club
.

Referințe

Legături externe
Stats and profile at Zerozero
Stats at ForaDeJogo 
PortuGOAL profile

Fotbaliști portughezi
Fotbaliști internaționali portughezi
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai FC Porto
Fundași
Portughezi în viață
Portughezi din secolul al XX-lea
Portughezi din secolul al XXI-lea